Ереванский государственный кукольный театр имени Ованеса Туманяна () — государственный кукольный театр в столице Армении городе Ереване. Носит имя армянского поэта, писателя и общественного деятеля Ованеса Туманяна. Основан в 1935 году. Расположен по адресу: проспект Саят-Новы, дом 4. Художественный руководитель театра — Рубен Бабаян.

История 
Ереванский кукольный театр был основан в 1 июня 1935 года. Небольшую труппу возглавляла Асмик Гёзалян, выпускница театральной школы-студии Сергея Образцова. Первый спектакль “Пёс и Кот” был поставлен на сцене театра 5 июля 1935 года. Первым директором театра стала Варя Степанян. В 1938 году театр получил имя Ованеса Туманяна. 
В 1950 году театр был закрыт, но в 1957 году открыт вновь.

С 1975 года театр размещается по адресу: проспект Саят-Новы, дом 4. Он занимает нижние этажи жилого дома (архитекторы Р. Айрапетян, С. Заргарян). Изначально театр был рассчитан на 375 мест. 

При театре открыт музей театральной куклы имени Павлоса Борояна.

Примечания

Литература 
 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, 3-րդ հատոր, էջ 579 

Театры Еревана
Кукольные театры